Geert Aeilco Wumkes (1896-1954), Nederlands/Fries theoloog, historicus en schrijver
 Wumkes.nl, de website van de Digitale Historische Bibliotheek Friesland